Mit dem Begriff Korallenbeere werden mehrere Pflanzen mit roten oder rosa Früchten bezeichnet.

 Die Gekerbte Spitzblume (Ardisia crenata) aus der Familie der Primelgewächse (Primulaceae)
 Die Symphoricarpos orbiculatus aus der Familie der Geißblattgewächse (Caprifoliaceae), Gattung Schneebeeren
 Die Bastard-Korallenbeere (Symphoricarpos x chenaultii) aus der Familie der Geißblattgewächse (Caprifoliaceae), Gattung Schneebeeren
 Nertera granadensis aus der Familie der Rötegewächse (Rubiaceae)
 Die Früchte des Sanddorn